Premijer Liga (1997/1998) była 4. sezonem w piłce nożnej skupiającym najlepsze drużyny Boszniaków w Bośni i Hercegowinie. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. 4 najlepsze zespoły razem z 2 najlepszymi klubami Chorwatów walczyły o mistrzostwo kraju. Tytułu nie obroniła drużyna Čelik Zenica. Rozgrywki Premijer Ligi wygrał klub Bosna Visoko, natomiast nowym mistrzem Bośni i Hercegowiny został zespół FK Željezničar. Tytuł króla strzelców zdobyli Nermin Hajdarević (Čelik Zenica) oraz Nermin Vazda (FK Željezničar), którzy strzelili po 19 goli.

Drużyny

Tabela końcowa

Finał mistrzostw 
Z Premijer Ligi do finału mistrzostw zakwalifikowały się drużyny: Bosna Visoko, Čelik Zenica, FK Sarajevo oraz FK Željezničar.

Natomiast z Prvej Herceg-Bosnej Ligi do finału zakwalifikowały się drużyny: Zrinjski Mostar oraz NK Široki Brijeg.

Grupa Sarajevo

Grupa Mostar

Finał 
 5 czerwca 1998:FK Željezničar - FK Sarajevo 1 - 0

Nowym mistrzem Bośni i Hercegowiny został zespół FK Željezničar.

Zobacz też 
 Premijer Liga
 Prva Herceg-Bosna Liga (1997/1998)

Bibliografia 
 

1997 w piłce nożnej
1998 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bośni i Hercegowinie